Freichel ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Freichel (1921–1997), deutscher Jazzmusiker und Songwriter
 Peter Freichel (* 1953), deutscher Politiker